Banská Bystrica kan henvise til flere sider:
 Banská Bystrica (region) en region i Slovakiet
Banská Bystrica (distrikt), et distrikt i regionen.
Banská Bystrica,  hovedbyen i både regionen og distriktet.